Лужина — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы:

 Лужина, Вера Ивановна (в браке Салтыкова-Головкина; 1832—1885) — российская благотворительница, фрейлина русского императорского двора.
 Лужина, Лариса Анатольевна (род. 1939) — советская и российская актриса кино, народная артистка РСФСР.